Fame steht für:

 Fame – Der Weg zum Ruhm, US-amerikanischer Spielfilm
 Fame – Der Weg zum Ruhm (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Fame (2009), Neuverfilmung von Fame – Der Weg zum Ruhm
 Fame (Album), Album von Grace Jones aus dem Jahr 1978
 Fame (Duo), schwedisches Gesangsduo beim Eurovision Song Contest 2003
 Fame, Lied auf dem Album Young Americans von David Bowie aus dem Jahr 1975
 Fame (Lied), Lied von Irene Cara aus dem gleichnamigen Film
 Fame (Musical), auf dem gleichnamigen Film basierendes Musical, siehe Fame – Der Weg zum Ruhm #Fame – Das Musical
 Fame, hauseigene Marke für Musikinstrumente von Music Store
 Fame, elf Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Fame
 Fame, Videocodec, siehe Audio Video Interleave

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fame (Mississippi)
 Fame (Oklahoma)
 Fame (West Virginia)

Personen:
 Georgie Fame (* 1943), britischer R&B-Musiker

FAME steht für:
 FAME (DMS), Dokumenten-Management-System, Software
 FAME, Abkürzung für Fatty Acid Methyl Ester, Hauptbestandteil des Biodiesel, siehe Fettsäuremethylester
 FAME oder FAME Church, Abkürzung für First African Methodist Episcopal Church of Los Angeles
 FAME Studios, Abkürzung für Florence Alabama Music Enterprises Studios, US-amerikanisches Tonstudio in Muscle Shoals, Alabama

F.A.M.E. steht für:
 F.A.M.E. (Album), Studioalbum von Chris Brown
 F.A.M.E. AG, ehemaliger Name der im CDAX notierten Deutschen Cannabis AG
 F.A.M.E. Award, Pornofilmpreis
 F.A.M.E. Recordings, deutsches Musiklabel

Siehe auch:
 Ruhmeshalle (Hall of Fame)

Abkürzung